Крутов () — російське прізвище. 
 Крутов Василь Васильович (1949) — керівник Антитерористичного центру СБУ, генерал-лейтенант СБУ, доктор юридичних наук, перший командир української «Альфи»
 Крутов Володимир Євгенович (1960—2012) — радянський і російський хокеїст.
 Крутов Євген Олексійович (1978) — російський хокеїст.
 Крутов Олексій Володимирович (1984) — російський хокеїст.

Російські прізвища